

Прандоцин — село в гміні Сломники Краківського повіту Малопольського воєводства
 Прандоцин — село в гміні Троянув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства